Molekulska formula -{C9H14N4O3}- se može odnositi na:

 Nimorazol
 Karnozin